Francesco Negri kan syfta på bland andra:

* Francesco Negri (1500–1563), italiensk protestantisk reformator
 Francesco Negri (1623–1698), italiensk präst och forskningsresande
 Francesco Negri (1841–1924), italiensk fotograf
 Francesco Vincenzo Negri (1769–1827), italiensk filolog